B8 може значити:

 Вітамін B8 — аденозинмонофосфат.
 Audi A4 B8 — автомобіль.